The Nurse – cortometraggio del 1912 diretto da Pat Powers
The Nurse – cortometraggio del 1912 diretto da Bannister Merwin
The Nurse – cortometraggio del 1921 diretto da Fred Paul
The Nurse – film del 1997 diretto da Robert Malenfant
The Nurse – cortometraggio del 2017 diretto da Julian Terry

Pagine correlate 
Nurse
The Nurses